Морелія — Лінарес 2008 — двоколовий шаховий турнір, що відбувся у двох різних містах. Перше коло пройшло від 15 до 23 лютого в Морелії (Мексика), друге — від 28 лютого до 7 березня в Лінаресі (Іспанія).

 Категорія: 21-а (середній рейтинг 2755,6)

Учасники 

¹) рейтинги наведені станом на січень 2008 року

Рух по турах (Морелія)

Рух по турах (Лінарес)

Таблиця

Посилання 
 Головна сторінка турніру Морелії 
 Головна сторінка турніру Лінареса
 ChessPro.ru 

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 2008
Шахи в Іспанії
Спортивні змагання в Мексиці
Лютий 2008
Березень 2008